Zingerle ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Zingerle (* 1992), italienischer Skirennläufer
 Andreas Zingerle (* 1961), italienischer Biathlet
 Anton Zingerle (1842–1910), österreichischer klassischer Philologe
 Arnold Zingerle (* 1942), deutscher Soziologe
 Franz Zingerle (1908–1988), österreichischer Skirennläufer
 Guido Zingerle (1902–1962), österreichisch-italienischer Sexualmörder

 Hermann Zingerle (1870–1935), österreichischer Psychiater und Neurologe
 Ignaz Vinzenz Zingerle (1825–1892), Tiroler Literaturwissenschaftler, Germanist und Schriftsteller
 Jacob Zingerle (1767–1819), österreichischer Theologe
 Josef Zingerle (1831–1891), Tiroler katholischer Theologe und Orientalist
 Josef Zingerle (1868–1947), österreichischer Klassischer Archäologe
 Joseph Zingerle (1793–1833), österreichischer Theologe
 Joseph Thomas Zingerle (1758–1836), Tiroler Landesverteidiger
 Leopold Zingerle (* 1994) deutscher Fußballtorhüter
 Linda Zingerle (* 2002), italienische Biathletin 
 Luis Zingerle (1933–2022), Südtiroler Politiker
 Oswald Zingerle (1855–1927), österreichischer Germanist und Literaturhistoriker
 Pius Zingerle (1801–1881), Südtiroler Orientalist und Theologe
 Stefan Zingerle (* 1981), italienischer Biathlet
 Wolfram Zingerle (1854–1913), österreichischer Romanist

Siehe auch:
 Zingerl
 Zengerle